Keres (mythologie), godinnen van dood en verderf uit de Griekse mythologie
 Paul Keres (1916 - 1975), een Estlandse schaker
 een Amerindische taalgroep, zie Kerestalen